Stefano Chiapolino (ur. 6 lipca 1985 w Gemona del Friuli) – włoski skoczek narciarski. Dwukrotny mistrz Włoch (2002 i 2004), w sumie czterokrotnie stawał na podium mistrzostw kraju (2002–2005). Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata seniorów (2003 i 2005), jednokrotny mistrzostw świata w lotach narciarskich (2004), mistrzostw świata juniorów (2003), zimowej uniwersjady (2007) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2001).

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie zaczął uprawiać w 1992 za namową swojego wujka – Roberto Varuttiego, który również był skoczkiem narciarskim. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w grudniu 1998 w ramach cyklu Alpen Cup.

Dwukrotnie brał udział w mistrzostwach świata seniorów – w 2003 w Predazzo drużynowo był 10., a indywidualnie 44. (skocznia normalna) i odpadł w kwalifikacjach (duża), a dwa lata później w Oberstdorfie drużynowo zajął miejsca 12. (skocznia duża) i 15. (normalna), a indywidualnie 47. (normalna) i 49. (duża). Raz wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich – w 2004 w Planicy uplasował się indywidualnie na 40. pozycji.

Raz wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w 2003 w miejscowości Sollefteå był 5. indywidualnie i 8. drużynowo. Także raz wystartował w zimowej uniwersjadzie – w 2007 w Pragelato zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej zajął 53. pozycję. W 2001 w Vuokatti wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w 8 marca 2003 w Oslo – wraz z reprezentacją Włoch zajął 8. miejsce w konkursie drużynowym. Dzień później odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. W sumie do zawodów tej rangi przystępował 10 razy – dwukrotnie w konkursach drużynowych i ośmiokrotnie indywidualnie (przy czym w konkursie głównym wziął udział tylko 2 razy). Punkty zdobył raz – 11 lutego 2005 w Pragelato był 20. (po pierwszej serii tego konkursu plasował się na 6. pozycji).

Brał udział w blisko 80 konkursach Pucharu Kontynentalnego, kilkanaście razy zdobywając punkty. Indywidualnie najwyżej uplasował się na 10. pozycji (4 grudnia 2004 w Rovaniemi), a drużynowo na 6. miejscu (17 lutego 2002 w Planicy). Punktował również w Alpen Cupie (najwyżej, dwukrotnie, na 5. pozycji) i FIS Cupie (w najlepszym starcie był 27.).

Czterokrotnie zdobywał medale mistrzostw Włoch w skokach narciarskich – w 2002 i 2004 złote, w 2003 srebrny i w 2005 (na skoczni normalnej) brązowy.

6 lutego 2006, kilka dni przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2006, podczas treningu włoskiej kadry w Predazzo, doznał poważnego upadku, po którym został hospitalizowany i który wyeliminował go ze startu w igrzyskach. W efekcie tego zdarzenia nie powrócił już do wcześniejszej dyspozycji i nieco ponad rok później (po sezonie 2006/2007) zakończył karierę sportową, podejmując pracę w Korpusie Straży Skarbowej (włoskiej policji finansowej).

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Chiapolino na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty S. Chiapolino na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Chiapolino na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Chiapolino na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Gemona del Friuli